Abes Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Abes Run (West Branch Susquehanna River), Fluss in Pennsylvania
 Abes Run (Hyner Run), Fluss in Pennsylvania
 Abes Run (Greenbrier River), Fluss in West Virginia